La denominazione di Parco dell'Oglio si può riferire a due parchi fluviali:
il Parco dell'Oglio Nord o
il Parco dell'Oglio Sud